Кубок маршала Тито 1950 () — четвёртый розыгрыш Кубка Югославии по футболу.

Первый раунд

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com 

1950/1951
Спорт в Югославии в 1950 году
Югославия
Футбол в Европе в 1950 году